Kancel peut désigner :

Patronyme 
Patrice Kancel (1970-), joueur français de football américain

Personnage de fiction 
Lionel Kancel, un jeune astronaute du roman français La Machination
 Victor Kancel, un personnage du film français 96 heures